Военно-Морской Флот России может относиться к:
Военно-Морскому Флоту Российской империи;
Военно-Морскому Флоту СССР.
Военно-Морскому Флоту Российской Федерации.